dimetyloacetamid, CH3C(O)N(CH3)2
 morfolina,